Arani, Hindu, godin van vrouwelijke seksualiteit en het vuur.
 Arani (provincie), een provincie van Bolivia
 Arani (gemeente), een gemeente in de Boliviaanse provincie Arani
 Arani (stad), de hoofdstad van de provincie Arani
 Arani (India), een stad in India
 Arani (werktuig), een werktuig om vuur te maken, middels een pramantha (vuurstokje)